Les Élections régionales de 1979 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1979) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1979
Carinthie
Octobre 1979